Мазох:
 Леопо́льд рі́тер фон За́хер-Ма́зох
 Мазох-café
 Фонд Мазоха